Kasisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kasisaari (ö, lat 62,09, long 28,75), Södra Savolax, Nyslott, 
 Kasisaari (ö, lat 62,24, long 28,72), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar